Hatzelsberg ist der Ortsname von

 Hatzelsberg (Reischach), Ortsteil der Gemeinde Reischach, Landkreis Altötting, Bayern
 Hatzelsberg (Zell), Ortsteil der Gemeinde Zell, Landkreis Cham, Bayern